Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2016 прошёл с 8 по 21 февраля на санно-бобслейной трассе в Иглсе, пригороде Иннсбрука (Австрия).

Медальная таблица

Медалисты

Бобслей

Скелетон

Смешанные команды

Результаты (бобслей)

Двойки (мужчины)

Четвёрки (мужчины)

Двойки (женщины)

Результаты (скелетон)

Мужчины

Женщины

Результаты (смешанные команды)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Февраль 2016 года
Спорт в Австрии в 2016 году
Чемпионаты мира в 2016 году